2-й механизированный корпус — общевойсковое тактическое соединение (механизированный корпус) РККА СССР во время Великой Отечественной войны.

История 
2-й механизированный корпус начал формироваться в сентябре 1942 года на основании директивы НКО № 1104308сс от 8 сентября 1942 года.

Корпус вступил в бой на Калининском фронте в составе 43-й армии, после чего практически сразу был включён в состав 3-й ударной армии. В апреле 1943 года корпус был выведен в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, в мае того же года был включён в состав 3-й гвардейской, а в сентябре того же года — в состав 2-й танковой армии.

Приказом НКО № 0404с от 26 июля 1943 года 2-й механизированный корпус был преобразован в 7-й гвардейский механизированный корпус..

После войны переформирован в 11-ю гвардейскую мотострелковую дивизию

В составе действующей армии 
 с 06.10.1942 по 01.05.1943
 с 17.07.1943 по 25.07.1943

Полное название 
2-й механизированный корпус

Состав корпуса 
 Управление корпуса
 18-я механизированная бригада
 13-й танковый полк
 34-я механизированная бригада
 12-й танковый полк
 43-я механизированная бригада
 215-й танковый полк
 33-я танковая бригада
 36-я танковая бригада (до весны 1943)
 79-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 448-й миномётный полк
 1706-й зенитный артиллерийский полк

Корпусные части:
 410-й отдельный гвардейский миномётный дивизион 
 68-й отдельный мотоциклетный батальон
 734-й истребительно-противотанковый артиллерийский дивизион 
 33-й отдельный бронеавтомобильный батальон  
 772-й отдельный батальон связи, с 17.07.1943
 19-й отдельный сапёрный батальона, с 06.10.1942
 76-й ремонтно-восстановительный батальон, с 06.10.1942
 153-я отдельная рота химзащиты, с 17.07.1943
 54-я отдельная инженерно-минная рота, с 06.10.1942
 25-я отдельная автотранспортная рота подвоза ГСМ, с 06.10.1942
 Авиазвено связи, с 17.07.1943
 167-й полевой автохлебозавод, с 17.07.1943
 1774-я полевая касса Госбанка, с 26.02.1943
 2295-я военно-почтовая станция, с 26.02.1943

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 генерал-майор танковых войск,  Корчагин, Иван Петрович (с 08.09.1942 по 26.06.1943)

Начальники штаба корпуса 
 полковник Васильев, Иван Дмитриевич (с октября 1942 по февраль 1943)

Военные комиссары 
С 9 октября 1942 года — заместители командира по политической части:
 бригадный комиссар,  Кудинов, Никанор Григорьевич (c 09.09.1942 по 16.06.1943)

Начальники политотдела 
С июня 1943 года — заместители командира по политической части:
 батальонный комиссар,  Черненький, Даниил Герасимович (с 30.09.1942 по 16.06.1943)
 полковник Кудинов, Никанор Григорьевич (с 16.06.1943 по 25.07.1943)

Ссылки 
 2-й механизированный корпус

Механизированные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году